Гамба () — итальянская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Гамба, Джузеппе (1857—1929) — итальянский кардинал.
 Гамба, Жак Франсуа (1763—1833) — французский дипломат, путешественник, предприниматель и писатель.
 Гамба, Крещенцо делла — итальянский художник XVIII века.
 Гамба, Румон (род. 1972) — британский дирижёр.
 Гамба, Сандро (1932) — итальянский баскетболист и тренер.
 Гамба, Филиппо (род. 1968) — итальянский пианист.
 Гамба, Эцио (род. 1958) — итальянский дзюдоист и тренер.

Топоним 
 Гамба — город в Габоне.
 Гамба — уезд в Тибетском автономном округе (Китай).
 Гамба — тибетская деревня и посёлок на севере Сиккима в Тибетском автономном районе КНР.

Другое 
 «Гамба Осака» — футбольный клуб.
 Виола да гамба — старинный струнный смычковый музыкальный инструмент семейства виол.

См. также 
 Камба